George Pappas (1942) é epistemologista norte americano, atualmente professor de filosofia da Ohio State University.

Epistemologistas
Filósofos dos Estados Unidos